Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди мужчин 2016  — баскетбольный турнир среди мужчин, в котором принимали участие 18 национальных команд, поделённых на три турнира по шесть команд в каждом. По результатам отборочных турниров стали участниками Олимпиады сборные Сербии, Франции, Хорватии.

Формат 
Три лучшие команды из трёх различных турниров получили место на баскетбольном турнире летних Олимпийских игр 2016, который пройдёт с 5 по 11 июля 2016 года. Формат олимпийского квалификационного турнира среди мужчин подразумевает три олимпийских квалификационных турнира, в каждом из которых участвовало шесть команд, поделенных на две подгруппы, первые две команды подгрупп вышли в полуфинал турнира, при этом победитель каждого финала попал на баскетбольный турнир летних Олимпийских игр 2016 года среди мужчин.

Выбор места проведения 
12 ноября 2015 ФИБА сообщила, что Германия, Италия, Сербия, Турция, Чехия, Филиппины выразили желание провести у себя один из трёх олимпийских квалификационный турнир по баскетболу среди мужчин 2016 года. 19 января 2016 года на Исполкоме ФИБА в Мисе (Швейцария) было принято решение, турниры будет проводить Италия, Сербия, Филиппины.

Квалификация

Жеребьёвка 
Команды были посеяны по шести корзинам. Жеребьёвка состоялась 26 января 2016 года в Мис, Швейцария в штаб-квартире ФИБА. В первой части жеребьёвки команды делились на три группы, во второй - на подгруппы, в третьей - с 1 по 3 номер в подгруппе.

Отборочный турнир в Белграде (Сербия)

Предварительный раунд

Группа A

|}

Группа В

|}

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Турнирная таблица

Отборочный турнир в Пасае (Филиппины)

Предварительный раунд

Группа A

|}

Группа В

|}

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Турнирная таблица

Отборочный турнир в Турине (Италия)

Предварительный раунд

Группа A

|}

Группа В

|}

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Турнирная таблица

См. также 
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016 — квалификация
 Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди женщин 2016

Примечания

Ссылки 
Serbia 
Philippines 
Italy 

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016
2016 год в баскетболе